Эгид (; ) — сокращение от имени  (); также Эжид (); современные варианты  () и Эджидио ().
 Эгид — эпитет, прилагаемый к потомкам Эгея, главным образом к его сыну Тесею.
 Эгид — щит Зевса, по преданию, сделанный Гефестом из шкуры мифической козы Амалфеи.

Примечания